Армас Лаунис (; ,  () — , ) — финский , этномузыковед, , писатель и .

Композитор 
Лаунис — автор десяти опер, к которым сам писал либретто. Наиболее известны:
 «Семь братьев» (1913), первая финская комическая опера
 «Куллерво» (1917);
 «Аслак Хетта» (поставлена в 2004 году под управлением Сакари Орамо);
 «Юдифь».

Среди сочинений Лауниса также камерные музыкальные композиции, кантаты, сочинения для хора, сюиты для оркестра, музыка для первого этнографического фильма «Женитьба в Карелии, стране поэзии» (1921) и другие произведения.

Этномузыковед 
Лаунис — один из первых исследователей — собирателей народной музыки. Он посещал Лапландию (1904, 1905, 1922), Кайну (1902), Ингрию (1903—1906), Карелию (1902—1905), Эстонию (1930), записывая мелодии, пение известных исполнителей, плакальщиц. Лаунис умел оценить богатство и динамизм поэзии, положенной на музыку, понимал всю значимость народной культуры. Его многочисленные публикации и коллекции и сегодня являются частью народного достояния.

Позднее, путешествуя по Северной Африке, он интересовался музыкой бедуинов, арабов и берберов, которая придаст новый колорит его собственной музыке.

Педагог 
Доктор наук (1911), агреже, он преподавал с 1925 по 1922 годы музыкальный анализ и композицию в Хельсинкском университете. Он совершенствовал свои знания в Берлине (у Вильгельма Клатте) и в Веймаре (у Вальдемара фон Баусснера).

Заботясь о доступности музыкального образования для всех, он создал первые народные консерватории в Финляндии, которые существуют и сегодня. Он руководил ими до 1930 года.

С 1920 года он получал пожизненную пенсию от финского государства, при этом имея право жить за границей.

Журналист 
Стремясь сохранять контакт со своей родиной, он работал постоянным корреспондентом Helsingin Sanomat, Uusi Suomi и Suomen Kuvalehti, и журналистом при Французской ассоциации по обменам в области искусства, а также является членом и основателем Общества иностранной прессы Лазурного берега.

Окончательно обосновавшись во Франции, в Ницце в 1930 году, он активно участвовал в музыкальных и культурных обменах между Францией и Финляндией.

Произведения

Оперы 
 Семь братьев (1913)
 Куллерво (1917)
 Аслак Хетта (1922)
 Песнь колдуньи (1934)
 Карельский платок (1937)
 Лето, которое так и не настало (1936)
 Жеюдит (1937—1940)
 Жили-были (1939)
 Теодора (1939)
 Замерзшие огни (1957)

Книги 
 Über Art, Entstehung und Verbreitung des estnisch-finnischen Runenmelodien (1910)
 Ooppera ja puhenäytelmä:muutamia vertailevia piirteitä (1915)
 Esivanhempieni muisto 1500—1900 (1921)
 Aslak Hetta: 3 näytöksinen ooppera (libretto — 1921)
 Kaipaukseni maa.Lapinkävijän muistoja (1922)
 Murjaanien maassa (1927)
 Suomen maaseutukaupunkien kansankonservatoriot (1927)
 Erään Turumaalaisen saaristolaisuvun vaiheita (1929)
 Tunturisävelmiä etsimässä. Lapissa 1904 ja 1905. (Minna-Riikka Järvinen)(2004)

Коллекции мелодий 
 Lappische Juoigos-Melodien (1908)(Mélodies lapones)
 Suomen kansan sävelmiä IV:Inkerin runosävelmät (1910)
 Suomen partioväen laulukirja (1917)
 Suomen kansan sävelmiä IV:II Karjalan runosävelmät(1930)
 Eesti runoviisid (Tartto 1930)

Статьи 
 Runosävelmistä (Kalevalaseuran vuosikirjaI,1921)
 Kullervo-oopperan esihistoriaa (Kalevalaseuran vuosikirja I,1921)
 Saamein säveleitä etsimässä (Kalevalaseuran vuosikirja 2,1922)
 Muuan karjalainen kanteleensoittaja (Kalevala seuran vuosikirja,1923)

Библиография 
 Ahmajärvi, Jouni 2003: «Se maa on taikamaa, on maa mun kaipauksen». Armas Launiksen kuva Lapista ja saamelaisista.Julkaisematon pro gradu-tutkielma. Oulun yliopisto, Historian laitos.
 Fantapié, Henri-Claude 2000:Armas Launis(1884—1959): un compositeur finlandais dans le contexte niçois et français. Boréales 2000:78/81, p. 213—230.
 Fantapié, Henri-Claude 2003: Quand un compositeur du Nord croise un collègue venu du Sud… Boréales 2003: 86/89, p. 249—263.
 Hako, Pekka 1982:Armas Launis 1884—1959. — Felix Krohn, Armas Launis, Ernst Linko. Hämeen läänin taidetoimikunta, Hämeenlinna.
 Hako, Pekka 2004: Armas Launis: opera composer. Finnish music quarterly 2004:2, s. 42-47.
 Heinonen, Kati 2005: Armas Launiksen fonogrammit Soikkolasta: laulutavan, runon ja laulutilanteen välisiä yhteyksiä kalevalamittaisessa runoudessa. Pro gradu-tutkielma, http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/kultt/pg/heinonen/.
 Jouste, Marko 2004: Armas Launiksen vuoden 1904 Lapin matkan joikusävelmien keräys ja soiva vertailuaineisto. — Musiikin suunta 2004: 2, s. 58-81.
 Järvinen, Minna Riikka 2004: Ummikkona Pohjan perille. — Launis, Armas: Tunturisävelmiä etsimässä. Lapissa 1904 ja 1905. Toim. Minna Riikka Järvinen. Helsinki: SKS, 341—351.
 Tomasi, Henri 1940: Armas Launis. Notes biographiques. Kullervo. Autres œuvres. Préface de H.Holma.London.
 Väisänen, A.O.1960: Armas Launis 1884—1959. Kalevalaseuran vuosikirja 40, s. 345—349.
 Tarasti Eero, Muotokuvia, Imatran Kansainvälisen Semiotiikka-Instituutin julkaisuja, nr.3.

См. также 
 На страницах финского музыкального информационного центра, на ключевом слове «Armas Launis», находится важный источник данных.

Оперные композиторы Финляндии